Чемпіонат Вірменії з футболу 2005 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

 

 

  

Примітки:
1. Клуб Лернаїн Арцах був знятий з чемпіонату після 11 туру, у матчах, які залишились, йому були зараховані технічні поразки.

Позначення:

Результати

Фінальний етап. 1-6 місця

Турнірна таблиця 

 

Примітки:
1. Клуб Міка взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як володар Кубку Вірменії 2006.
2. Клуб Естеглал-Котайк був розформований перед початком наступного чемпіонату.

Позначення:

Результати

Фінальний етап. 7-9 місця

Турнірна таблиця 

 

  

Примітки:
1. Клуб Лернаїн Арцах був знятий з чемпіонату після 11 туру, у матчах, які залишились, йому були зараховані технічні поразки.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 2005

|}
Клуб Гандзасар програв плей-оф, але через розформування Естеглал-Котайк взяв участь у наступному сезоні чемпіонату Вірменії.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2005
Вірменія